John Scudamore ist der Name folgender Personen: 

* John Scudamore (Politiker, um 1380) (um 1380–nach 1436), englischer Adliger, Militär und Politiker
 John Scudamore (Politiker, um 1400) (um 1400–nach 1461), englischer Adliger, Militär und Politiker